Аґніа — жіноче ім'я
 847 Аґніа — астероїд головного поясу
Багатозначні терміни